

Максенки — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Максенки — присілок, Оричівський район, Кіровська область